Куэрва () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 38 км². Население — 1564 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора дель Ремедио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо